Тисо-Дунайська низовина, Тисо-Дунайська низовина, Середньодуна́йська рівнина́, Середньодуна́йська низовина́, Паннонська рівнина — рівнина в басейні середньої течії р. Дунаю.
 Йозеф Тисо (, * 13 жовтня 1887, Надь-Бісче, Угорське Королівство, Австро-Угорщина, тепер Битча, Словаччина — † 18 квітня 1947, Братислава) — словацький римо-католицький священик, теолог і політик, президент Першої Словацької Республіки (1939—1945).
 Штефан Тисо (; 18 жовтня 1897 Битча, Австро-Угорщина — 28 березня 1959, Братислава, Чехословаччина) — словацький юрист, політичний і державний діяч періоду Першої Словацької Республіки.